DIM steht als Abkürzung für: 

 Data Interchange Modul, ein Datenaustauschformat der Geoinformatik
 Days In Milk, beim Rind Anzahl der Tage ab der Kalbung bzw. dem Einsetzen der Milch  
 Deutsche Inland-Mission, ein evangelisch-freikirchliches Missionswerk zur Unterstützung der Gründung neuer Gemeinden
 Developer Installation Manifest, in XML verfasste Installationsvoraussetzungen eines Software-Moduls; siehe Installation (Computer)
 DIM (auch als Andreas Meid), ein Berliner DJ und Produzent
 DIM (Textilhersteller), französischer Unterwäschehersteller
 DIM Industrieservice Nord GmbH, hervorgegangen aus den Unternehmen DIM Instandhaltung und Service GmbH & Co. KG und HNP Industrieservice GmbH & Co. KG (beides Unternehmen der HNP-Gruppe), qualifizierte, technische Industriedienstleistungen
 Dim Records, ein deutsches Independent-Label
 Flugplatz Dimbokro in der Elfenbeinküste (IATA-Code)
 Phthioceroldimycocerosat, siehe Phthiocerole
 Société DIM (Décoration Intérieure Moderne), stilbildende französische Gesellschaft für Moderne Inneneinrichtung, siehe Art déco#Gebrauchsgegenstände und Industrielles Design  

D.I.M. steht für:

 D.I.M. Motor, George E. Dimitriadis & Co. war ein Automobilhersteller aus Griechenland

dim steht für:

 englisch für abblenden, abdunkeln, dimmen
 Abkürzung für Dimensionsformel, entstammt dem mathematischen Teilgebiet der linearen Algebra
 diminished (engl. für: „vermindert“), ein verminderter Akkord (z. B. E7dim)

dim. steht in der Musik für:

 dim. diminuendo (ital. für: „verringernd“), die Verringerung der Lautstärke in der Musik

Dim ist der Familienname folgender Personen:
 Natko Zrnčić-Dim (* 1986), kroatischer Skirennläufer
 Thomas Dim (* 1964), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Dim Çayı, Fluss in der Süd-Türkei
 Diem
 Dimm
 Dihm

DIM